Iglesia de los Santos Justo y Pastor (o cualquiera de sus variantes: iglesia de Santos Justo y Pastor, iglesia de Santos Niños o iglesia de San Justo y San Pastor) es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a los mártires hispanorromanos conocido como santos Justo y Pastor.

 Iglesia Magistral de los Santos Justo y Pastor, católica, en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la ciudad de Barcelona;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C. 1931), católica, en la localidad de Cuenca de Campos (Valladolid);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la ciudad de Granada;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la parroquia de La Riera (Cangas de Onís, Asturias);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la villa de Madrid;
 Antigua iglesia de los Santos Justo y Pastor, hoy Basílica Pontificia de San Miguel, católica, en la villa de Madrid;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la localidad de Olleros de Pisuerga (Palencia);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la localidad de Otero de Herreros (Segovia);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la localidad de Palomera (Cuenca);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la parroquia de San Justo (Villaviciosa, Asturias);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C. 1993), católica, en la ciudad de Segovia;
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C. 1931), católica, en la localidad de Sepúlveda (Segovia);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C.), católica, en la localidad de Villar del Cobo (Teruel);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor (B.I.C.), católica, en la ciudad de Toledo;
 Iglesia de los Santos Niños Justo y Pastor, católica, en la localidad de Tielmes (Madrid);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la parroquia de Toxos Outos (Lousame, La Coruña);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la localidad de Compludo del municipio de Ponferrada (León);
 Iglesia de los Santos Justo y Pastor, católica, en la localidad de San Justo de la Vega (León);
Iglesia de los Santos Justo y Pastor en Colón, Entre Ríos (Argentina);
Iglesia de los Santos Justo y Pastor, Gayangos de Montija (Burgos).

Enlaces externos